

YL ou Yl 

YL peut être un sigle signifiant :
 Young Lady, abréviation radiotélégraphique YL désignant une femme radiotélégraphiste ou radioamateur.

YL peut être un code faisant référence à :
  ;
  ;
 .

YL ou Yl peut être le symbole :
 du yottalitre, une unité de mesure de capacité ( = ).

yL ou yl 
yL ou yl est le symbole :
 du yoctolitre, une unité de mesure de capacité ( = ).

Code
Symbole d'unité